Facundo hace referencia a varios artículos:

Economía
 Facundo (empresa), dedicada a la producción y distribución de frutos secos, aperitivos y patatas fritas.

Literatura 
 Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas, obra literaria del educador, periodista, escritor y político argentino Domingo Faustino Sarmiento.

Nombre propio 
 Facundo (nombre) Del latin facundus. Significa: Fácil y desenvuelto en el hablar.

 Toponimia 
 Parroquia de San Facundo (Tineo), en Asturias (España).
 Facundo (Chubut)''', localidad y comuna rural del sudoeste de la provincia del Chubut (Argentina).